Beau Geste – powieść Percivala Christophera Wrena

Filmy 
 Beau Geste – film z 1926 roku
 Beau Geste (polski tytuł Braterstwo krwi) – film z 1939 roku
 Beau Geste – film z 1982 roku